Eduard Martínez-Sabater i Seguí (1896-1946), avocat et homme politique espagnol ;
 Enrique Sabater (né en 1936), photographe espagnol ;
 Jordi Sabater Pi (1922-2009), primatologue espagnol ;
 Josep Sabater (1882-1969), pianiste et chef d'orchestre espagnol ;
 Luis Marín Sabater (1906-1974), footballeur espagnol ;
 Rosa Sabater (1929-1983), pianiste espagnole, fille de Josep.